The Amityville Horror può riferirsi a:
Orrore ad Amityville (The Amityville Horror) – romanzo di Jay Anson del 1977
Amityville Horror – film del 1979 diretto da Stuart Rosenberg, basato sul romanzo
Amityville Horror – film del 2005 diretto da Andrew Douglas, remake del film del 1979